

Geografia 
 Anholt – isola della Danimarca
 Anholt – villaggio in Drenthe, Paesi Bassi
 Anholt – frazione della città di Isselburg, Germania

Persone 
 Christien Anholt – attore britannico
 Darrell Anholt – giocatore hockey su ghiaccio canadese
 Laurence Anholt – autore britannico
 Pele van Anholt – calciatore olandese
 Tony Anholt – attore britannico, padre di Christien Anholt

Altro 
 Battaglia di Anholt – battaglia del 1811 combattuta tra Regno Unito e Danimarca-Norvegia

Pagine correlate 
 Anhalt (disambigua)